«Военный баланс» () — ежегодный бюллетень с обзором военных потенциалов государств мира, который выпускается на английском языке Международным институтом стратегических исследований с 1959 года.

Формы публикации 
Бюллетень доступен как в печатном так и в электронном виде. Электронная версия распространяется в формате PDF.

Содержание 
Бюллетень состоит из двух частей. Первая основная часть, именуемая «Потенциалы, тенденции и экономика» (), представляет собой подборку аналитических материалов, разделённую по тематическим разделам.

Первая глава содержит статьи по анализу военных реформ в государствах, изменения военно-политической обстановки в мире, обзор специальных операций. В главе имеются поясняющие графики и схематические изображения.

Вторая глава посвящена новостям в сфере оборонной промышленности, общей статистике оборонных расходов, выборочным подборкам об образцах вооружений.

Главы с третьей по девятую посвящены анализу оборонного потенциала по государствам в виде отдельных статей. Статьи о государствах размещены в следующем порядке по регионам:
 Глава 3 — Северная Америка (США и Канада);
 Глава 4 — Европа;
 Глава 5 — Государства бывшего СССР;
 Глава 6 — Азия (кроме государств Ближнего Востока);
 Глава 7 — Ближний Восток и Северная Африка;
 Глава 8 — Латинская Америка и Карибские государства;
 Глава 9 — Чёрная Африка (государства южнее Сахары).

Анализ оборонного потенциала производится по следующим показателям за предыдущие два отчётных года:
 Валовой внутренний продукт (как в собственной валюте так и в долларах США):
 Рост валового внутреннего продукта;
 Валовой внутренний продукт на душу населения.
 Инфляция за годовой период;
 Государственный долг;
 Численность населения государства:
 Гендерное соотношение жителей по возрастным группам.
Рассматриваются военные реформы, закупки вооружения, изменения в военной доктрине государства, увеличение/уменьшение военных расходов, а также участие государства в вооружённых конфликтах, совершённые за предыдущий отчётный год.

Анализ вооружённых сил государства приводится по следующим параметрам:
 Состав вооружённых сил государства:
 Состав воинских формирований по ведомствам, родам войск и региональным командованиям;
 Численность и вооружение по видам вооружённых сил, по родам войск и региональным командованиям.

Заключительная десятая глава первой части содержит выборочные материалы, посвящённые сравнению военных потенциалов некоторых государств, военным учениям, которые были проведены за предыдущий отчётный год, аналитические статьи о сравнении военной техники и т. д..

Вторая короткая вспомогательная часть «Примечания» () содержит расшифровку сокращённых обозначений применяемых в первом разделе, а также алфавитный указатель государств по страницам.

Критика издания 
По мнению эксперта «Центра анализа стратегий и технологий» Руслана Пухова издание  достойно следующих определений:
 издание представляет собой качественный комплексный обзор вооружённых сил стран мира;
 в издании имеется попытка привести краткий, но достаточно полный анализ основных аспектов и тенденций их развития в связи с национальной экономикой, политикой и общими трендами развития военного дела; 
 бюллетень положительно характеризуется наличием разделов со сводной военной и военно-экономической статистикой;
 в сведениях представляемых изданием имеется множество мелких неточностей в цифрах, в данных о состоянии вооружённых сил тех или иных государств, которые по мнению эксперта вызваны относительно сжатыми сроками при подготовке материала и в сущности являются неизбежными;
 значение  особо заметно на фоне отсутствия полноценных открытых изданий на русском языке соответствующего уровня и профиля.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного института стратегических исследований

Ежегодники
Журналы по алфавиту
Научные журналы Великобритании